Henri Turot (1865-1920), journaliste et homme politique français
 Rue Henri-Turot, dans le  arrondissement de Paris, nommée d'après lui.